Ива́н Алексе́евич Косте́нко (27 августа 1913 — 18 марта 1990) Участник Великой Отечественной войны, командир орудия 7-й батареи 560-го артиллерийского полка (319-я Двинская Краснознамённая стрелковая дивизия, 90-й стрелковый корпус, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт), старший сержант, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография 
Родился 27 августа 1913 года в станице Калниболотская (ныне Новопокровского района Краснодарского края) в казачьей семье. Русский. В 1925 году окончил 3 класса начальной школы. Работал в домашнем хозяйстве, затем - механизатором в Калниболотской машинно-тракторной станции.

В РККА 
В РККА - с 27 мая 1940 года. С первых дней войны - в действующей армии. Воевал на Ленинградском, Волховском, Северо- Западном, 2-м и 1-м Прибалтийских и 3-м Белорусском фронтах. Принимал участие в обороне Ленинграда и прорыве его блокады, Мадонской, Рижской, Мемельской и Восточно-Прусской наступательных операциях.

На фронте 
Проходил службу в должности командира орудия с февраля 1942 года в отдельном артиллерийском дивизионе 33-й стрелковой бригады. В ходе боёв в районе посёлка Синявино (ныне Кировский район Ленинградской области) орудие И. А. Костенко подбило танк, разрушило 3 блиндажа, уничтожило 2 миномёта, противотанковое орудие, 7 станковых пулемётов и до взвода живой силы противника. В феврале 1943 года бригада была передислоцирована в район города Старая Русса Ленинградской области (с 5 июля 1944 года - Новгородской области). Здесь артиллеристы в ходе наступательных боёв разрушили 2 блиндажа, уничтожили 3 станковых пулемёта с расчётами, около 25 солдат противника. Приказом командира бригады И. А. Костенко был награждён медалью «За отвагу».
В октябре 1943 года подразделения 33-й отдельной стрелковой бригады были обращены на формирование 319-й стрелковой дивизии. И. А. Костенко продолжил службу командиром орудия в 560-м артиллерийском полку этой дивизии. В ходе наступательных боёв севернее города Новосокольники Псковской области и при отражении контратак противника его расчёт уничтожил гаубицу, пушку, 3 станковых и 5 ручных пулемётов, 4 повозки и до 30 солдат противника. 22 июня 1944 года под сильным огнём противника И. А. Костенко заменил раненого наводчика и точным огнём уничтожил станковый пулемёт с расчётом, обеспечив продвижение стрелкового подразделения. Приказом командира дивизии И. А. Костенко был награждён орденом Красной Звезды.

Подвиг

В ходе продвижения 17 июля 1944 года части 319-й стрелковой дивизии вышли к реке Сарьянка в районе села Освея (ныне городской посёлок в Верхнедвинском районе Витебской области, Белоруссии), где были приостановлены организованным огнём противника. Расчёт И. А. Костенко под артиллерийским и миномётным обстрелом выдвинулся на открытую огневую позицию и открыл огонь по врагу. Точным огнём артиллеристов был подавлен огонь двух миномётов, уничтожены 2 станковых и 1 ручной пулемёт противника, что дало возможность нашим подразделениям форсировать реку. В ходе дальнейших боёв артиллеристы уничтожили артиллерийское орудие, автомашину, 3 повозки с военным имуществом, 5 пулемётов и до 30 солдат противника. Командиром полка И. А. Костенко был представлен к награждению орденом Красной Звезды.
Приказом командира 319-й стрелковой дивизии от 10 августа 1944 года старший сержант Костенко Иван Алексеевич награждён орденом Славы 3-й степени.

В ходе боёв на Земландском полуострове 3 марта 1945 года пехота противника при поддержке танков в районе населённого пункта Нойкурен (ныне город Пионерский Калининградской области) прорвала боевые порядки наших стрелковых подразделений и вышла в район огневых позиций артиллерии. И. А. Костенко быстро оценил обстановку и дал команду расчёту на открытие огня. Артиллеристы под огнём противника мужественно продолжали выполнять поставленную задачу. Их огнём было подбито 2 танка и уничтожено до 30 вражеских солдат. И. А. Костенко был ранен, но продолжал командовать орудием до полного отражения атаки противника. Командиром полка он был представлен к награждению орденом Красного Знамени.
Приказом командующего 43-й армией от 21 марта 1945 года старший сержант Костенко Иван Алексеевич награждён орденом Славы 2-й степени.

В период с 8 по 13 апреля 1945 года западнее города Кёнигсберг (ныне Калининград) орудие И. А. Костенко, находясь в боевых порядках наступающих стрелковых подразделений, поддерживало их огнём. За период боёв артиллеристы разрушили дзот, подавили огонь миномётной батареи, уничтожили 3 огневых точки, более 30 солдат противника и трех взяли в плен. 14 апреля расчёт И. А. Костенко был выделен в состав десантной штурмовой группы. Орудие буксировалось самоходной артиллерийской установкой, а расчёт передвигался на её броне. В ходе боёв расчёт И. А. Костенко уничтожил три 75-миллиметровых орудия и захватил два пулемёта противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество старший сержант Костенко Иван Алексеевич награждён орденом Славы 1-й степени.

После армии

В 1946 году старшина И. А. Костенко демобилизован. Вернулся в родную станицу. Работал в колхозе. Умер 18 марта 1980 года. Награждён орденами Красной Звезды (17.07.1944), Славы 1-й (29.06.1945), 2-й (21.03.1945) и 3-й (10.08.1944) степеней, медалями, в том числе «За отвагу» (18.06.1943).

Награды 

 орден Красной Звезды (17.07.1944)
 Орден Славы I степени (21.03.1945)/
 Орден Славы II степени (20.12.1944)
 Орден Славы III степени (10.08.1944)
 Медаль «За отвагу»(18.06.1943)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «За взятие Кёнигсберга» (9 июня 1945)
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота».
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

Память 
На аллее Воинской Славы в станице Новопокровской установлена каменная стела с бюстом Ивана Алексеевича Костенко. Его имя занесено на мемориал в сквере имени Г. К. Жукова в городе Краснодаре. О подвигах Ивана Алексеевича написано в книгах «Солдатская слава». На доме, где он жил, установлена мемориальная доска. На его могиле — памятник от Министерства обороны России.

См. также 
 Список полных кавалеров ордена Славы
 Список полных кавалеров ордена Славы (Краснодарский край)
 Список Героев Советского Союза (Краснодарский край)

Примечания

Литература 
 
	Кубанцы-кавалеры трех орденов Славы - Краснодар. 1995
	Рощин И.И. Солдатская слава. Книга 7. М, 1988

Ссылки 

 
 Полные кавалеры ордена Славы: краткий биографический словарь.Костенко И. А. На сайте МО РФ 
 [az-libr.ru/Persons/000/Src/0003/7991be84.shtml Костенко И. А.]

Полные кавалеры ордена Славы